Cyganówka (powiat Garwoliński), plaats in Mazovië, gemeente Wilga
 Cyganówka (powiat Zwoleński) , plaats in Mazovië, gemeente Zwoleń